Yurchenko, élément de gymnastique artistique en saut de cheval
 , élément de gymnastique artistique en poutre

 Aelita Yurchenko (née en 1965), athlète ukrainienne
 Denys Yurchenko (né en 1978), athlète ukrainien, spécialiste du saut à la perche
 , footballeur soviétique puis ukrainien
 Natalia Yurchenko (née en 1965), gymnaste artistique soviétique, qui a donné son nom aux éléments de saut de cheval et de poutre
 Tatyana Yurchenko (née en 1993), athlète kazakhe
  (né en 1950), céiste soviétique
 , footballeur biélorusse
 Vladlen Yurchenko, footballeur ukrainien